Боштјан Хладник (Крањ, 30. јануар 1929 — Љубљана, 30. мај 2006) је био југословенски и словеначки  редитељ, глумац и сценариста.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те_
|-
| 1947. || Деклица в горах || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1954. || Прављица о љубезни (кратки филм) || /
|-
| 1957. || Живљење ни грех (кратки документарни филм) || /
|-
| 1959. || Фантастична балада (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Плес на киши || /
|-
| 1962. || Пешчани град || /
|-
| 1963. || -{Erotikon - Karussell der Leidenschaften}- || /
|-
| 1964. || -{Maibritt, das Mädchen von den Inseln}- || /
|-
| 1968. || Сунчани крик || /
|-
| 1969. || Сама чиста ресница (кратки филм) || /
|-
| 1969. || Пољуб || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Машкарада  || /
|-
| 1972. || Кад дође лав  || /
|-
| 1973. || Словенска Ривиера || /
|-
| 1974. || Револуција  (кратки филм)|| /
|-
| 1975. || Пунтар  (кратки филм)|| /
|-
| 1976. || Беле траве  || /
|-
| 1976. || Придите ин разведрите се || /
|-
| 1978. || Вабило || /
|-
| 1978. || Људје об Крки || /
|-
| 1979. || Убиј ме нежно  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Горенцев враг  (ТВ мини серија)|| /
|-
| 1983. || Зимски туризем || /
|-
| 1983. || За вашо срећо || /
|-
| 1983. || Кмечки туризем || /
|-
| 1985. || Портрет Францета Михелича (кратки документарни филм) || /
|-
| 1986. || Време без бајки || /
|-
| 1988. || P.S. Post Scriptum || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1975. || Песма (ТВ серија) || /
|-
| 1978. || Окупација у 26 слика || Немачки часник с фотоапаратом
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1988. || P.S. Post Scriptum || Говорник
|-
| 1989. || Неко други || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || До краја и даље || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Порно Филм || Муштерија
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1961. || Плес на киши || /
|-
| 1962. || Пешчани град || /
|-
| 1963. || -{Erotikon - Karussell der Leidenschaften}- || /
|-
| 1968. || Сунчани крик || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1974. || Револуција  (кратки филм)|| /
|-
| 1975. || Пунтар  (кратки филм)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 2006.
Словеначки редитељи
Југословенски редитељи
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Словеначки сценаристи
Југословенски сценаристи
Крањани